

Хваленцин — село в гміні Немча Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Хваленцин — село в гміні Орнета Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Хваленцин — село в гміні Нове-Място-над-Вартою Сьредського повіту Великопольського воєводства